Хаим:

Еврейское мужское имя 
 Хаим бен Атар (1696—1743) — крупный раввин и каббалист.
 Хаим из Воложина (1749—1821) — ведущий ученик виленского гаона, основатель воложинской иешивы.
 Хаим Нахум (1872—1960) — главный раввин Османской империи (Хахам-баши, 1909—1924), главный раввин Египта (1925—1960).
 Сутин, Хаим Соломонович (1893—1943) — французский живописец еврейского происхождения.

Фамилия 
 Haim — американская инди-рок группа, состоящая из трёх сестёр Хаим: Эсти Ариэль (род. 1986), Даниэль Сари (род. 1989) и Алана Михаль (род. 1991).
  — австрийский лыжник.
  — посол Израиля.
  — израильский футболист.
  — французский кинематографист.
  — иранский лексикограф.
  — иракский дерматолог, в честь которого назван синдром Хаима-Мунка.
 Хаим-Венчер, Тина (1887—1974) — немецкий и австралийский скульптор.

Топоним 
 Хаим — река в Прибайкальском районе Бурятии, правый приток Кики, бассейн озера Байкал.